Albert  de Belgique, roi des Belges
Albert II de Belgique, roi des Belges

Homonymie dynastique